Muñoveros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñoveros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Muñoveros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar